Götterdämmerung - німецький переклад старонорвезького слова Ragnarök
 Götterdämmerung - опера Ріхарда Вагнера